Abuná (provincie), een provincie in het departement Pando in Bolivia
 Abuná (rivier), een korte rivier in het Amazonegebied die de grens vormt tussen Bolivia (departement Pando) en (Brazilië (de staten Acre en Rondonia)